Анджапари́дзе () — грузинский дворянский род из Мегрелии. В средневековых источниках упоминаются также с формой Амджапаридзе. Первые упоминания относятся к середине XIII века. Были признаны в дворянстве Российской империи в 1880 году и внесены в «Именный посемейный список лицам, признанным в тавадском и азнаурском достоинстве по Мингрелии».

Известные представители рода 
 Анджапаридзе, Верико Ивлиановна (1897—1987) — советская грузинская актриса театра и кино, лауреат Сталинской премии, Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
 Анджапаридзе, Георгий Андреевич (1943—2005) — советский и российский переводчик, литературный критик, литературовед.
 Анджапаридзе, Георгий Несторович (1887—1937) — грузинский юрист, политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Анджапаридзе, Дмитрий Леванович (род. 1985) — российский продюсер.
 Анджапаридзе, Зураб Иванович (1928—1997) — оперный певец и педагог, театральный режиссёр. Народный артист СССР.
 Анджапаридзе, Леван (род. 1961) — грузинский кинорежиссёр и сценарист.
 Анджапаридзе, Мери Ивлиановна (1904—1980) — советский кинорежиссёр, лауреат Сталинской премии.
 Анджапаридзе, Отар Георгиевич (1920—1996) — академик РАМН, директор НИИ вирусных препаратов в Москве, потомок Самсона Анджапаридзе.
 Анджапаридзе, Этери (род. 1956) — грузинская и американская пианистка, дочь Зураба Анджапаридзе.
 Анджапаридзе, Константин Григорьевич (1880 – после 1922)- командир 1-го батальона 206-го пехотного Сальянского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича великого князя Алексея Николаевича полка

Родословное древо Верико Анджапаридзе